Erran Baron Cohen (1968), een Brits componist en trompettist
 Sacha Noam Baron Cohen (1971), een Brits komiek
 Simon Baron-Cohen (1958), een Brits hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie